Paul Grenier peut désigner :
 Paul Grenier (1914-1945), un officier de la Résistance, compagnon de la Libération ;
 Paul Grenier (1768-1827), un général de la Révolution française et de l’Empire.